Élisabeth  est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Élisabeth , reine d'Angleterre
 Élisabeth , impératrice de Russie

Homonymie dynastique